Der Name Chêne (das französische Wort für Eiche) bezeichnet verschiedene Gemeinden:

Frankreich:
 Chêne-Arnoult im Département Yonne
 Chêne-Bernard im Département Jura
 Chêne-en-Semine im Département Haute-Savoie
 Chêne-Sec im Département Jura
 Le Chêne im Département Aube

Schweiz:
 Chêne-Bougeries im Kanton Genf
 Chêne-Bourg im Kanton Genf
 Chêne-Pâquier im Kanton Waadt

Siehe auch:
Le Chesne
Les Chênes